Кухарский — фамилия. Известные носители:
 Кухарский, Александр (1741—1819) — французский художник-портретист польского происхождения.
 Кухарский, Андрей (1795—1862) — польский писатель.
 
 Кухарский, Цезарий (род. 1972) — польский футболист.

Кухарская 
 Кухарская, Мария Петровна (Смирнова; 1921—2010) — советская военная медработница, принимала участие в Великой Отечественной войне, гвардии лейтенант медицинской службы.